Сен-Робер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сен-Робер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез